«Реслманія» (, в хронології відома як «Реслманія I») була першою Реслманією і першим pay-per-view — шоу в історії. Шоу проходило 31 березня 1985 року в «Медісон-сквер-гарден»(Нью-Йорк). Цей захід відвідало 19 121 фанатів. Це PPV було подією з найбільшою кількістю переглядів по закритому телебаченню в той час.

Шоу включало в себе дев'ять матчів за правилами професійного реслінгу. Мейн-івентом шоу був матч Халка Хогана і Містера Ті проти Родді Пайпера і Пола Орндорффа. Хоган і Містер Ті виграли матч після втручання «Ковбоя» Боба Ортона.

Ця Реслманія була єдиною Реслманією в якій не було матчу за Титул Чемпіона WWF.

У числі знаменитостей на цій Реслманії були Біллі Мартін, Сінді Лопер, Містер Ті, Мухаммед Алі,

Матчі 

WWE
Події 31 березня
Березень 1985
Спортивні змагання в Нью-Йорку
Реслманія